La prelatura del Santo Cristo de Esquípulas () fue una prelatura territorial de la Iglesia católica que abarcaba el departamento de Chiquimula en Guatemala y tenía su sede en la ciudad de Esquipulas. Desde el 24 de junio de 1986 ya no constituye una circunscripción eclesiástica independiente, ya que fue unida aeque principaliter a la diócesis de Zacapa, tomando el conjunto el nombre de diócesis de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas.

Historia 
Fue creada por el papa Pío XII el 16 de septiembre de 1956 separándola de la diócesis de Zacapa y de nuevo reunida con esta diócesis el 24 de junio de 1986. Tiene 23 parroquias, 32 religiosos de los cuales 22 son seculares y 10 regulares.

Iglesias especiales 
 Basílica de Esquipulas, Chiquimula.

Episcopologio 
 Costantino Cristiano Luna Pianegonda, O.F.M. (16 de septiembre de 1956–16 de febrero de 1980)
 Rodolfo Quezada Toruño (posterior cardenal y arzobispo de Guatemala, 24 de junio de 1986–19 de junio de 2001)
 José Aníbal Casasola Sosa (13 de mayo de 2004–27 de abril de 2007)
 Rosolino Bianchetti Boffelli (20 de noviembre de 2008–presente)

Estadísticas 
De acuerdo al Anuario Pontificio 2020 (que discriminó los datos) la prelatura territorial tenía a fines de 2019 un total de 63 616 fieles bautizados.

|- align="right"
| 2014 || 43 000 || 56 900 || 75.6 || 9 || 1 || 8 || 4778 ||  || 22 || 19 || 6
|- align="right"
| 2019 || 63 616 || 70 685 || 90.0 || 11 ||  || 11 || 5783 ||  || 42 || 32 || 6
|- align="right"
|colspan=12 |<small>Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.
|}

Referencias 

 GCatholic.org
 Prelature website (Spanish)

Circunscripciones eclesiásticas católicas de Guatemala
Santo Cristo de Esquipulas